Aussiedlerseelsorge steht für
Vertriebenen- und Aussiedlerseelsorge, katholisch
Evangelische Aussiedlerseelsorge